Букур — фамилия. Известные носители:

 Букур, Вячеслав Иванович (род. 1952) — российский писатель.
 Букур, Георге (род. 1980) — румынский футболист, нападающий «Кубани».
 Букур, Флорика (род. 1959) — румынская гребчиха.